Oepen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Oepen (1921–1994), deutscher Humangenetiker
 Heinz Oepen (1925–2005), deutscher Musikwissenschaftler, Musikkritiker und Unterhaltungschef des ZDF
 Irmgard Oepen (1929–2018), deutsche Medizinerin
 Joachim Oepen (* 1963), deutscher Historiker und Archivar
 Mites van Oepen, deutsche Schauspielerin, Theaterregisseurin und Drehbuchautorin
 Walter von Oepen (* 1954), deutscher Handballspieler